Op Roland Garros 1995 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 31 mei tot en met 11 juni 1995.

Toernooisamenvatting 
De Nederlandse titelverdedigers Kristie Boogert en Menno Oosting waren het zestiende reekshoofd. Zij verloren meteen hun openingspartij (in de tweede ronde).

Het als eerste geplaatste duo Larisa Neiland / Mark Woodforde won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Jill Hetherington en John-Laffnie de Jager in twee sets, met in beide sets een tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Neiland had daarnaast al twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Woodforde drie.

Belgische en Nederlandse spelers 
Er was één Belgische deelnemer:
 Libor Pimek speelde samen met de Britse Clare Wood – zij bereikten de derde ronde, waarin zij werden verslagen door het zesde reekshoofd, Natalia Medvedeva en Paul Haarhuis.

Niet minder dan twaalf Nederlanders speelden mee:
 Paul Haarhuis en de Oekraïense Natalia Medvedeva waren als zesde geplaatst – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de Australiërs Rachel McQuillan en David Macpherson.
 Brenda Schultz speelde samen met de Amerikaan Luke Jensen – zij waren het veertiende reekshoofd en bereikten eveneens de kwartfinale, waarin zij de duimen moesten leggen voor Jill Hetherington en John-Laffnie de Jager.
 Manon Bollegraf en John Fitzgerald uit Australië waren als negende geplaatst – zij verloren meteen hun openingspartij (in de tweede ronde).
 Datzelfde gebeurde Kristie Boogert en Menno Oosting (titelverdedigers, als zestiende geplaatst).
 Miriam Oremans en Hendrik Jan Davids bereikten de tweede ronde.
 Tom Nijssen, met de Tsjechische Helena Suková aan zijn zijde, bereikte eveneens de tweede ronde.
 Voor Caroline Vis en Tom Kempers was de eerste ronde het eindstation.
 Ook Nicole Muns-Jagerman en Stephen Noteboom konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams 
Alle geplaatste teams kregen een bye voor de eerste ronde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA op pagina 5
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1995